Hess, német családnév
 Hess, svájci járműgyár
 Hess, brassói csokoládégyár
egyéb
 Hess-tétel, a termokémia főtétele
 2844 Hess, aszteroida